Plusieurs rivières portent le nom de Poplar.



Rivière Poplar (Manitoba), une rivière du Manitoba et dans le Nord de l'Ontario

Rivière Poplar (rivière Atikameg), une partie du réseau fluvial de la rivière Kapiskay dans le district de Kenora
 Rivière Poplar (rivière Fawn), dans le réseau fluvial de la rivière Severn dans le district de Kenora
 Rivière Poplar (district de Nipissing), dans le district de Nipissing, une partie du réseau fluvial de la rivière French

Rivière Poplar (Montana–Saskatchewan), un affluent de la rivière Missouri en Saskatchewan au Canada et au Montana aux États-Unis



Rivière Poplar (lac Supérieur), au Minnesota
 Rivière Poplar (rivière Lost), au Minnesota

Rivière Poplar (Montana–Saskatchewan), un affluent de la rivière Missouri en Saskatchewan au Canada et au Montana aux États-Unis

Homonymie de toponyme